логічне NOR (Стрілка Пірса) — бінарна логічна операція
 NOR — один з кодів Норвегії, наприклад, у кодах МОК або кодах НАТО
 NOR — вид флеш-пам'яті